Chitarrista e compositore, , suonatore di strumenti etnici a corda (mandolino, mandola, bouzouki, charango, laud), ha lavorato con artisti quali Roberto Vecchioni, Grazia Di Michele, Rossana Casale, Kaballà, Nicola Di Bari, Van De Sfroos, Susanna Parigi, Cecilia Chailly, Giorgio Faletti e molti altri.

Nel Sanremo 2011 si esibisce sul palco dell'Ariston accompagnando Vecchioni, durante la serata dedicata all'Italia e ai suoi 150 anni, nella versione del cantautore di "O surdato nnammurato". La collaborazione con Roberto Vecchioni prosegue a tutt'oggi stabilmente, in ambito sia artistico (attualmente è in corso l’Infinito Tour), che didattico (Università di Pavia).

Dal 2017 accompagna alla chitarra Syria nello spettacolo Bellissime, tributo alla canzone italiana al femminile, nonché, dal 2018, nello spettacolo Perché non canti più, omaggio a Gabriella Ferri.

Sia con Giovanni Nuti, che con Roberto Vecchioni ha inoltre accompagnato la poetessa Alda Merini in diversi progetti musicali e teatrali, che hanno visto la partecipazione anche di altri importanti artisti quali Milva, Valentina Cortese, Lucia Bose', Simone Cristicchi, da ultimo Monica Guerritore.

È stato ospite al Festival di Sarzana in duo con il sitarista di fama mondiale Deobrat Mishra.

Come chitarrista ha contribuito alla realizzazione di diverse produzioni discografiche (Vecchioni, Milva, Nuti, Parigi, Minetti, Di Michele, Monti, Van Des Sfroos, Cirulli e tante altre) e cinematografiche (Il cosmo sul comò di Aldo Giovanni e Giacomo, Zoe' di Giuseppe Varlotta), ed ha preso parte a svariate trasmissioni radiofoniche e televisive (tra cui Roxi Bar, Video Italia, Festivalbar, Che tempo che fa, Trenta ore per la vita, Music for Asia, Due con Gianni Morandi, Concerto di Natale, Che tempo che fa, Telethon, DomenicaIn, Chiambretti Night e altre ancora).

Ha all'attivo due dischi di musica strumentale (Fuoco e Corde e Martelli) ed alcune produzioni (ad esempio, in collaborazione con Lucio Fabbri, produce nel 2011 l'album ERBA, VENTO, FUOCO di Carlo Facchini e la Carboneria).

Partecipa come giurato alle più importanti rassegne musicali italiane (premio Andrea Parodi, premio Bianca D'Aponte, concorso L'Artista che non c'era).

Nel luglio 2021 pubblica l'album "Qualcosa di Familiare" (Azzurra Music/Playaudio) dove per la prima volta interpreta le sue canzoni, scritte in collaborazione con Michele Caccamo; il brano che dà titolo all'album vede la partecipazione di Roberto Vecchioni.

Discografia 
Fuoco, 1997, Futura Records

Corde e Martelli, 2010, 2017 (Remastered),  Dasè Sound Lab

Qualcosa di Familiare, 2021, Azzurra Music/Playaudio

https://open.spotify.com/artist/7DqKySSMZnfRDRVHTHOwIt

Musicisti di musica d'autore
Chitarristi italiani